Qing’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qing'an Xian, härad, Heilongjiang, 
 Qing'an (socken i Kina), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar